Serventy ist der Familienname folgender Personen:

 Dominic Serventy (1904–1988), australischer Ornithologe
 Vincent Serventy (1916–2007), australischer Ornithologe